Goelette Island ist der Name der Inseln:
 Goelette Island (Cosmoledo), Insel im Atoll Cosmoledo, Seychellen
 Goelette Island (Farquhar), Insel im Farquhar-Atoll, Seychellen